Team Vitality — французская киберспортивная организация, основанная в августе 2013 года Фабьеном Девайдом и Николя Морером. Так же у них есть несколько профессиональных команд и создателей контента со всей Европе и Индии. 

В апреле 2021 года Team Vitality объединились с французским футбольным клубом ФК Страсбург, чтобы создать команду по FIFA eLigue 1.

Counter-Strike: Global Offensive 
Команда была основана 8 октября 2018 года. Она приняла участие в Katowice Major 2019 и StarLadder Major: Berlin 2019, самых престижных турнирах по CS:GO, в которых не дошла и до полуфинала. На данный момент команда приняла участие более чем в 60 турнирах, при этом заняв первое место всего в 5 из них.

31 августа — 1 сентября, 9 ноября — 14 декабря 2020 года — Team Vitality находилась на 1 строчке списка лучших команд мира по версии HLTV.org.

За всё время команды её призовые составляют более 1,6 млн долларов.

Состав команды 
Снайпер команды — Матье «ZywOo» Эрбо является лучшим игроком мира 2019 и 2020 годов по версии HLTV.org.

Достижения

League of Legends 
Team Vitality вошла в профессиональную League of Legends 9 декабря 2015 года после того, как получила возможность выступить вместо Gambit Esports в весеннем сплите EU LCS 2016. Первым игроком, подписавшимся в команду на момент объявления, был бывший саппорт Team SoloMid — Раймонд «kaSing» Цанг.  Спустя пять дней Vitality объявили об остальных игроках своего состава, в которую вошли игроки верхней линии Лукас «Cabochard» Симон-Меслет,  Джанглер Ильяс «Shook» Харцема, игрок средней линии Эрленд «Nukeduck» Вотевик Холм, и бывший товарищ по команде kaSing, бот-лейнер Петтер «Hjarnan» Фрейшусс. В тренерский штаб Vitality подписали бывшего тренера Gambit Esports - Shaunz.

Текущий состав

Vitality.Bee (Академия)

Примечания